

Astronomia 
 M58 – oggetto del Catalogo di Messier

Trasporti 
 M58 – autostrada britannica tra Wigan e Liverpool-Nord